Fahad Al-Muwallad – calciatore saudita
 Osama Al-Muwallad – calciatore saudita
 Ramzi Al-Muwallad – ex calciatore saudita